A Malata (o Malata) puede referirse a los siguientes topónimos de la comunidad autónoma de Galicia (España):

 Malata (Ares), lugar de la parroquia de Camouco, en el municipio de Ares, provincia de La Coruña.
 Malata (España), lugar de la parroquia de Vizoño, en el municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 A Malata (Ferrol), lugar de la parroquia de Serantes, en el municipio de Ferrol, provincia de La Coruña.
 A Malata (Silleda), lugar de la parroquia de Oleiros, en el municipio de Silleda, provincia de Pontevedra.

Asimismo, puede referirse a:

 Malata (insecto), género taxonómico de insectos en la familia Coccinellidae.

Además, en deporte, puede hacer referencia a:

 Estadio de A Malata, estadio de fútbol de Ferrol.
 Polideportivo A Malata, pabellón de Ferrol.